Tatís ist der Familienname folgender Personen:

 Ramón Tatís (* 1973), dominikanischer Baseballspieler